Настич — фамилия.
 Настич, Боян (род. 1994) — сербский футболист, защитник сербского клуба «Войводина».
 Настич, Воислав (в монашестве Варнава; 1914—1964) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Хвостанский.
 Настич, Ненад (род. 1981) — сербский футболист, защитник.